Battaglia di Cuma (524 a.C.) tra Cuma e gli Etruschi;
 Battaglia di Cuma (474 a.C.) tra Siracusani e Etruschi;
 Battaglia di Cuma (215 a.C.) tra Romani e Campani, alleati con Annibale durante la seconda guerra punica;
 Battaglia di Cuma (38 a.C.) durante la guerra civile romana (44-31 a.C.) tra Calvisio Sabino (comandante di Ottaviano) e Menecrate, passato dalla parte di Sesto Pompeo;